Rayón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rayón (kommun i Chiapas), 
Rayón, Chiapas, 
 Rayón (kommun i delstaten Mexiko), 
 Santa María Rayón, 
 Rayón (kommun i San Luis Potosí), 
Rayón, San Luis Potosí, 
 Rayón (kommun i Sonora), 
Rayón, Sonora,